Changthang (Tibetaans Hoogland), het noordelijke gebied van het Tibetaans Hoogland
Changtang (Ladakh), een nederzetting in de regio Ladakh in India